2,4-Дитиапентан, бис-(метилтио)-метан, «трюфелевый сульфид» — сероорганическое соединение. Наиболее известно как важный компонент трюфелей, вызывающий их специфический запах. Главный синтетический ароматический компонент т.н. «трюфелевого масла» на основе оливкового.

Физические свойства и химические свойства 
2,4-Дитиапентан - это бесцветная жидкость, имеющая сильный запах. Молярная масса составляет 108,226 г/моль, а плотность - 1,059 г/см³. Данное вещество кипит при температуре кипения - 142-148 °C.
В воде не растворяется.

Получение 
Это вещество  получают из реакции  метилмеркаптана (основное ароматическое соединение при запахе ног и галитозе - неприятный запах изо рта), и формальдегида в кислой среде.

2CH3-SH + H2C=0 -> CH3-S-CH2-S-CH2 + H2O

Нахождение в природе 
2,4-Дитиапентан обнаруживается как ароматический компонент в некоторых разновидностях трюфелей. Также было обнаружено, что оно встречается в природе, в гниющей древесине некоторых видов рода Lecythis (деревья, которые распространены в Южной Америке).

Использование 
Синтетический аналог применяется как основная ароматическая добавка в трюфельных продуктах коммерческого направления, например трюфельное масло, трюфельная соль, трюфельные пасты и др.

См. также 
 Трюфелевое масло
 2,4,6-Тритиагептан
 3-Метилтио-2,4-дитиапентан

Примечания 

Органические сульфиды